El término portillo, como postigo o abertura en una muralla, hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares

España
 Portillo (Valladolid), municipio de la provincia de Valladolid, Castilla y León.
 Castillo de Portillo, situado en la población anterior.
 Portillo (Cantabria), pedanía del municipio de Val de San Vicente, Cantabria.
 Portillo de Embajadores, lugar en Madrid.
 Portillo de Toledo, municipio de la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha.
 Estación de Zaragoza-Portillo, estación ferroviaria de la ciudad de Zaragoza, Aragón.

Chile
 Portillo (Chile), zona de esquí.

Perú
 Provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.

Personas 
 Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala.
 Álvaro del Portillo, obispo.
 Blanca Portillo, actriz española.
 Carlos Portillo, político y parlamentario paraguayo, diputado por Partido Liberal Radical Auténtico para el Departamento de Alto Paraná. 
 Francisco Portillo Soler, futbolista español.
 Javier Portillo, exfutbolista español.
 Javier Portillo Martínez, futbolista hondureño.
 Pedro Portillo, militar peruano.
 José López Portillo, expresidente de México.

Además 
 CTSA Portillo, empresa española de transporte urbano e interurbano en la Costa del Sol.
 Portillo (riego), boquera de riego.

Referencias

Enlaces externos